Maoshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet 

 ein Gebirge im Südwesten der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Mao Shan
 eine Schule des Daoismus, siehe Shangqing pai
 das Dorf Maoshan (里坝村) in der Großgemeinde Xinhui in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Maoshan (Xinhui)